NUM steht für:
 National Union of Mineworkers, britische Gewerkschaft
 National Union of Mineworkers (Südafrika), südafrikanische Gewerkschaft
 Netzwerk Universitätsmedizin, ein vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) gefördertes Forschungsnetzwerk, um die Forschungsaktivitäten der deutschen Universitätsmedizin zur Bewältigung der Covid-19-Pandemie zu stärken
 Flughafen Neom (IATA-Code), saudi-arabischer Flughafen

Num steht für:
 4. Buch Mose, Numeri, ein Buch der Bibel
 Num-Taste, eine Taste auf einer (PC-)Computertastatur
 Num (Nepal), Village Development Committee im Distrikt Sankhuwasabha, Provinz Koshi, Nepal
 Mios Num (Num), Insel des Bezirks Kepulauan Yapen, Provinz Papua, Indonesien

num steht für:
 Niuafoʻouanische Sprache (ISO-639-3-Code), polynesische Sprache auf Tongas nördlichster Insel Niuafoʻou

Abkürzung